Gołdap (district), een district (powiat) in de Poolse provincie Ermland-Mazurië
 Gołdap (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Gołdap (stad), een stad in deze gemeente